Goerttler oder Görttler ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Goerttler (1925–2011), deutscher Pathologe in Heidelberg
 Kurt Goerttler (1898–1983), deutscher Anatom, Ordinarius in Zürich, Hamburg und Heidelberg
 Victor Goerttler (1897–1982), deutscher Tiermediziner, Bruder von Kurt Goerttler

Siehe auch:
 Görtler